Ко́торск — деревня в Плюсском районе Псковской области. Входит в сельское поселение Плюсская волость.

География 
Деревня расположена на берегу реки Городонька, в 8 км (по дорогам) к востоку от районного центра — посёлка Плюсса.

Население 

Численность населения деревни составляла 54 жителя по оценке на конец 2000 года

История 
История Которска берёт начало в IX — X веках. До того времени здесь была развита культуры длинных курганов, о чём свидетельствуют многочисленные курганы и курганные группы в её окрестностях. Деревня была центром Которского погоста Новгородской земли. В XII веке центр Которского погоста был перенесён с левого на противоположный (современный) берег реки Городонька. Которяне упоминаются в берестяной грамоте № 640. Первое письменное упоминание Которского погоста и его округи, в писцовой книге, относится к 1498 — 1499 годам, где в селе упоминается церковь во имя святого Николая Чудотворца. В XVI веке рядом с ней была построена другая деревянная церковь Покрова. В 1581 году войска польского короля Стефана Батория, при осаде Пскова полностью сожгли Которской погост, после чего городок превратился с тех пор в небольшую деревню Которск, существующую и сегодня.

Примечания

Ссылки 
 Кузьмин С. Л., Михайлова Е. Р., Соболев В. Ю. 
 

Населённые пункты Плюсского района